Ua eller UA kan avse:

 UA –  ett fördragsbundet samarbete mellan afrikanska stater, se Union Africaine
 UA – nationalitetsmärke för motorfordon från Ukraina
 UA – förkortning för filmbolaget United Artists
 UA – svensk distriktsbeteckning för en fiskebåt från Uddevalla
 UA – ett flygbolag, se United Airlines
 ua - förkortning för "utan anmärkning"
 University of Alabama
 University of Alaska
 University of Arizona
 University of Arkansas
 Desa Ua, administrativ by i Indonesien